Poisson és un cràter que es troba a les terres altes del sud de la cara visible de la Lluna. Es localitza a l'est del cràter Aliacensis i al nord-oest de Gemma Frisius. Al nord-oest de Poisson està situat Apianus.

Aquest cràter molt erosionat comparteix un pis comú amb el cràter satèl·lit Poisson T a l'oest-sud-oest, i els dos cràters estan més o menys fusionats en una única formació amb un coll estret enmig. La vora de Poisson està fortament erosionada, i apareix coberta per diversos cràters. Poisson O envaeix parcialment el bord sud de l'encreuament de Poisson i de Poisson T. Una formació de paret baixa s'uneix al bord nord en el costat oposat del coll de Poisson O.

El pis interior de Poisson i Poisson T està envaït per lava basáltica, deixant una superfície plana dins de les parets interiors. Un parell de vells cràters molt desgastats es troben al llarg de la paret interior en la part sud-est del cràter.

Cràters satèl·lit 
Per la convenció aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt central del cràter que està més prop de Poisson.

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Referències

Enllaços externs 

 
 
 
 

Poisson
Poisson